Авокадо — дерево родини лаврових.
 Авокадо (Каліфорнія) — місто в штаті Каліфорнія, США.